Franz Lambert (Heppenheim, Alemanha, ) é um compositor e organista alemão. 

Sua produção musical é vasta, tendo gravado mais de 100 álbuns. Franz foi o autor do Hino da FIFA.

Discografia

1969-1980

1981–1990

1991–2000

Desde 2001

Ver também
 Klaus Wunderlich

Ligações externas

Músicos da Alemanha
Naturais de Heppenheim
Compositores da Alemanha
Organistas da Alemanha